Parla con me – film del 2007
Parla con me – programma televisivo
Parla con me – singolo di Eros Ramazzotti
Parla con me (Love Is Clear) – singolo di Anansi